Der Mann ohne Namen steht für:
 Der Mann ohne Namen (1921), sechsteiliger deutscher Abenteuerfilm aus dem Jahre 1921
 Der Mann ohne Namen (Fernsehserie), US-amerikanische Western-Fernsehserie von 1965 bis 1966 (A Man Called Shenandoah)
 The Saint – Der Mann ohne Namen, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997 (The Saint)

Siehe auch:
 Der Mann ohne Eigenschaften
 Der Mann, dem man den Namen stahl
 Der Mann, der seinen Namen änderte (1958)